Менчиково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Менчиково — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Менчиково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.